Ermolao Barbaro ist der Name folgender Personen:
 Ermolao Barbaro der Ältere (1410–1471), Bischof von Verona und Humanist
 Ermolao Barbaro der Jüngere (1453/1454–1493), Patriarch von Aquileia und Humanist
 Ermolao Barbaro (Politiker) (1493–1556), venezianischer Politiker
 Ermolao II. Barbaro (1548–1622),  Patriarch von Aquileia